

Caratteristiche tecniche 
Attaccante, viene schierato anche come difensore centrale.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 29 settembre 2012.

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Dundee United: 2009-2010

Rangers: 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale irlandese